

Osoby o nazwisku Nalepa 
 Baltazar Nalepa – działacz ruchu ludowego
 Edward Nalepa – ksiądz
 Grzegorz Nalepa – piłkarz
 Jakub Nalepa – informatyk
 Jerzy Nalepa – historyk, onomasta
 Maciej Nalepa – piłkarz
 Michał Nalepa (ujednoznacznienie)
 Piotr Nalepa – gitarzysta i kompozytor
 Tadeusz Nalepa – polski muzyk
 Tadeusz Julian Nalepa – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego

Miejscowość w Polsce 
 Nalepa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Czastary.